Гейдельберг () — название населенных пунктов:

Германия 
 Гейдельберг — город в земле Баден-Вюртемберг.

Россия 
 Гейдельберг — прежнее название села Новоромановка в Немецком национальном районе Алтайского края.

Украина 
 Гейдельберг — до 1945 года название села Новогоровка в Токмакском районе Запорожской области.

См. также 
 Хайдельберг
Хейдельберг
 Гейдельбергская школа